— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Исии, Ёсинобу (1939—2018) — японский футболист и тренер.
 Исии Кикудзиро (1866—1945) — японский дипломат и государственный деятель.
 Исии, Коити (род. 1964) — японский геймдизайнер и продюсер компьютерных игр.
 Исии, Сатоси (род. 1986) — японский дзюдоист, член национальной сборной Японии.
 Исии, Сёхати (1926—1980) — японский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.
 Исии, Сиро (1892—1959) — японский микробиолог и военный преступник.
 Исии, Тиаки (род. 1941) — бразильский дзюдоист японского происхождения, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Исии, Томохиро (род. 1975) — японский рестлер.
 Исии, Тэруо (1924—2005) — японский кинорежиссёр.
 Исии, Хироси (род. 1939) — японский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Исии, Ясуси (род. 1970) — японский музыкант, композитор и сэйю.

География 
 Исии (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Токусима.

Персонажи 
 О-Рен Исии — персонаж Люси Лью из фильма «Убить Билла».